Роберт Пол Бреннер (род. 28 ноября 1943 года, Нью-Йорк) — американский историк-марксист, эмерит-профессор и глава Центра социальной теории и компаративной истории в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, редактор и член редакционной коллегии журнала «New Left Review». Один из основоположников течения «политического марксизма» (Эллен Мейксинс Вуд, Бенно Тешке) в исторической социологии и теории международных отношений. Специалист по истории тюдоровской и стюартовской Англии.

«The Brenner Debate» 

Появление статьи Роберта Бреннера о роли классовой структуры в генезисе капиталистических отношений («Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe»), вышедшей в журнале «Past and Present» в 1976 году, стала толчком к серии полемических публикаций со стороны его сторонников и оппонентов, длившихся до 1982 года. В своей статье Бреннер подверг резкой критике «неомальтузианскую» (представителем которой выступал известный французский историк Э. Ле Руа Ладюри) и «рыночную» модель и отстаивал мнение об отношениях собственности и балансе классовых сил как основных условиях, определивших раннее развитие капиталистических отношений в Англии. По мнению Бреннера, во Франции раннего Нового времени, где мелкая крестьянская собственность в фискальных интересах защищалась государством от произвола сеньоров, а сами сеньоры поневоле искали альтернативные феодальной ренте источники дохода (в первую очередь, на государственной службе), крестьяне, в свою очередь, не имели стимула к перестройке своего производства на капиталистический лад. В то же время слабость общинных традиций и непрочность положения феодально-зависимых крестьян в Англии к XVII в. позволило землевладельцам захватить до 70-75 % земельного фонда и внедрить классическую для аграрного капитализма трёхчастную структуру «земельный собственник — арендатор — наёмный работник (батрак)», оказавшую решающее влияние на дальнейшее развитие капиталистических отношений во всех сферах материального производства. В то же время Бреннер выступил против и некоторых коллег-марксистов, таких, как марксистский структуралист Ги Буа (Guy Bois), полагавшего, что причиной кризиса феодальной экономики и появления капиталистических отношений являлась тенденция к снижению прибыльности феодальной земельной ренты. Эта дискуссия значительно обогатила представления историков о генезисе капитализма.

Основные труды 
 
 1993: Merchants and revolution : commercial change, political conflict, and London’s overseas traders, 1550—1653 (Princeton, Princeton University Press) ISBN 0-691-05594-7
 2002: The boom and the bubble : the US in the world economy (New York, Verso) ISBN 1-85984-636-X
 2006: The economics of global turbulence : the advanced capitalist economies from Long Boom to Long Downturn, 1945—2005 (New York, Verso) ISBN 978-1-85984-730-5
 Экономика глобальной турбулентности: развитые капиталистические экономики в период от долгого бума до долгого спада, 1945–2005. — Издательство «Высшая Школа Экономики», 2014. ISBN 978-5-7598-0809-1
 2009: Property and progress : the historical origins and social foundations of self-sustaining growth (London, Verso) ISBN 978-1-84467-318-6

Литература 
 The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe. Editors: T. H. Aston, Trevor Henry Aston, C. H. E. Philpin. Contributors: R. H. Hilton, Robert Brenner, M. M. Postan, John Hatcher, Patricia Croot, David Parker, Heide Wunder, Emmanuel Le Roy Ladurie, Guy Bois, J. P. Cooper, Arnost Klima. Past and Present Publications. Cambridge University Press, 1987.

Примечания

Ссылки 
Офиц. страница на сайте Калифорнийского университета (англ.)

Историки-марксисты
Историки США
Исследователи генезиса капитализма
Историки экономики